Оскуй — топоним в Новгородской области России (в т.ч. местное устаревшее название парусно-гребного судна):
 Оскуй — река, приток Волхова;
 Оскуй — село, Чудовский район.